Con fossa ovale si indicano due strutture anatomiche:
il fisiologico residuo del foro ovale di Botallo dopo la sua chiusura;
una componente anatomica del triangolo femorale (dello Scarpa).